

Patronyme

 Christine Noiville, (1965- ), juriste chercheur au CNRS, (médaille de bronze).
 Florence Noiville, (1961- ), journaliste et écrivain français.

Homonymie
Homonymie de patronyme